Сурма — река в Бангладеш
 Сурма (народ) — народ в южной Эфиопии и Южном Судане
 Сурма (мифология) — персонаж Калевалы
 Сурма — язычковый деревянный духовой музыкальный инструмент